Västra Frölunda bezeichnet:

 Västra Frölunda (Göteborg), einen Stadtteil von Göteborg
 Västra Frölunda IF, einen schwedischen Sportverein aus Göteborg
 Frölunda HC, einen schwedischen Eishockeyverein, früher Västra Frölunda HC